Radio Kootwijk (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Apeldoorn.
Radio Kootwijk (zender), een radiozender in het gelijknamige dorp.